Зензе () — округ у Швейцарії в кантоні Фрібур.
Адміністративний центр — Таферс.

Громади

Примітки 

Округи кантону Фрібур